Зеленоборск — название населённых пунктов в России:
 
 Зеленоборск — посёлок в Муниципальном районе Печора Республики Коми.
 Зеленоборск — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Зеленоборск — посёлок городского типа в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Зеленоборский